Оле́г Вита́льевич Го́луб (род. 17 апреля 1971 года, Магнитогорск, СССР) — российский актёр и режиссёр театра и кино, сценарист и телеведущий. Известен как актер мюзикла «Норд-Ост», телеведущий Первого канала программы «100%», кинорежиссер и автор сценариев короткометражных фильмов проекта #ЖИТЬ.

Биография и карьера 
Родился 17 апреля 1971 года в городе Магнитогорск на Урале. Практически сразу семья переехала на Крайний Север в город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. В 5 лет начал обучение в музыкальной школе по классу «фортепиано», которое продолжалось 8 лет. В 6 лет пошел в первый класс в среднюю школу № 3. В возрасте 9 лет переехал в город Салехард, где и окончил среднюю школу № 6 с серебряной медалью в возрасте 16 лет. Окончил там же музыкальную школу № 2.

С четвертого класса школы мечтал стать кинорежиссером, однако передумал в последнем классе и поступил в возрасте 16 лет в Уральский государственный университет на физический факультет в городе Свердловске (Екатеринбурге) на кафедру компьютерной физики, где был самым юным первокурсником Университета. Специализация «Оптика полупроводников и радиоспектроскопия».

Во время учебы в Университете активно участвовал в творческой жизни факультета. На первом же курсе факультетского Дня первокурсника получил приз за лучшую мужскую роль (Санчо Панса). Был взят в творческую команду представлять физический факультет на университетском Дне первокурсника. И там тоже получил приз за лучшую мужскую роль (Буратино).

Все пять лет обучения играл в постановках и пел в студенческом театре миниатюр — «Большом каноническом ансамбле Гиббса» (ГИББС) и в студенческом отряде «Гелиос», где так же жил активной творческой жизнью — ставил отрывки, готовил выступления, пел песни.

После окончания Университета проработал два года младшим научным сотрудником в Институте машиноведения Уральского отделения Российской Академии наук. Однако, уже в год защиты диплома снялся в первом своем фильме «Тишина» на Свердловской киностудии и тем же летом сделал первую попытку поступить в театральный институт в Москве. Не поступив, вернулся в Екатеринбург и прошел прослушивание в театр «Старый дом» под руководством Н. А. Стуликова. Только на третий год удалось поступить в театральный институт — в мастерскую О. Л. Кудряшова в Российский институт театрального искусства — ГИТИС.

На втором курсе прошел кастинг на «Престиж-радио» 101,7 и стал ведущим программы «Дайджест журнала „Путешественник“».

На третьем курсе прошел отбор среди театральной молодежи Москвы на Первом канале и был принят ведущим в программу «Дисней-клуб» компании Buena Vista Production. Из-за кризиса в России, разразившегося в 1998 году, программа так и не вышла. Но руководитель программы Сергей Супонев решил выпустить русскую версию программы под названием «100%». Где Олег и проработал ведущим два года. Он же и спел песню для заставки этой программы «Если дома ты один…» вместе с Сергеем Супоневым, Сергеем Чекрыжовым (композитором этой песни) и Леной Перовой.

После ГИТИСа прошел прослушивание и был принят в театр-кабаре «Летучая мышь» Григория Гурвича.

Проработав полтора года в театре прошел отбор в мюзикл «Норд-Ост». Был принят на позицию свинга, но уже после нескольких репетиций был переведен в основной состав на роль Стрелка.

Затем работал в театре-студии под руководством Алексея Рыбникова. Специально для него Алексей Львович Рыбников принес песню для Артемона в мюзикл «Буратино». Потом была роль Охотника в мюзикле «Красная шапочка», после которой Олег и закончил театральную актерскую карьеру.

В 2007 году получил первый режиссерский опыт — поставил новогодний мюзикл и рождественский концерт для отеля «Mariott» на Хайнане (Китай). И в этом же году получил предложение от банка «ДельтаКредит» поставить спектакль. После чего и началась режиссерская карьера.

Теракт 
23 октября 2002 года в начале второго действия мюзикла «Норд Ост» в зал проникли террористы, которые остановили спектакль. Три дня удерживали зрителей и 10 актеров мюзикла в зале в качестве заложников. Олег был в этом момент на сцене. Спустившись в зрительный зал, находился в 4 ряду на 5 месте трое суток. 26 октября в субботу утром был штурм спецназа. В результате которого был освобожден и направлен в больницу, где провел две недели.

Актер 
 Шоу-ревю «Великая иллюзия» («Театр-кабаре „Летучая мышь“ Григория Гурвича»), 1999—2001 г. 
 Мюзикл «Норд-Ост». Режиссеры Г.Васильев, А.Иващенко. Стационарная версия: роль — Стрелок. Гастрольная версия: роль — Валька Жуков, Продюсерская компания «Линк», 2001—2004 г.
 Музыкальный спектакль «Упаковка». Режиссер Елена Богданович, Театральный Центр «Основа», 2005 г.
 Музыкальный спектакль «Аршин мал алан». Режиссер И.Ханбудагов. Гл.роль — Аскер, 2006 г.
 Мюзикл «Буратино». Режиссер А.Фейген. Кот Базилио, Арлекин, Артемон (Театр-студия под руководством Алексея Рыбникова), 2007 г.
 Мюзикл «Красная шапочка». Режиссер А.Рыхлов. Охотник (Театр-студия под руководством Алексея Рыбникова), 2008 г.

Режиссер 
 Спектакль «The Family That Never Was», Олбани, штат Нью-Йорк, США, 2022 г.;
 Мюзикл «Норд-Ост», ассистент режиссера гастрольной версии и педагог актерского мастерства детской труппы, Москва, Россия, 2001—2004 г.;
 Мюзикл «Ледяное сердце» Москва, Россия, 2012 г.;
 Опера «Слоненок» Таллинн, Эстония, 2016 г.;
 Множество проектов с 2007 года — фильмов, спектаклей, мюзиклов, имиджевых фильмов для компаний и организаций: Сбербанк, ЛУКОЙЛ, Ascensia, Росбанк, Банки.ру, 1С-Рарус, Юникредит, JTI, Регистратор РОСТ, Мои права, DenizBank (Турция), ОДАС Сколково, Bayer, СМП-банк, Азбука вкуса, USM advisors, Фаберлик, АтомЭнергоМаш, Техснабэкспорт, Вторая грузовая, UCS, Beiersdorf («Nivea»), ДельтаКредит, Marriott (Хайнань);
 Мастер-класс по актерскому мастерству на актерском факультете Howard University, Вашингтон, США, 2013 г.;
 Русский вечер к юбилею Л. Н. Толстого в :en:University of Maryland, Baltimore County, США, 2018 г.

Телевидение и радио 
 Ведущий радиопрограммы «Дайджест журнала „Путешественник“ на „Престиж-радио“» 101.7 FM (1996)
 Ведущий телепрограммы «100%» на Первом канале (1999—2001)
 Ведущий прямого эфира передачи «Дневной марафон» на 7ТВ (2002—2003)
 Ведущий прямого эфира программы «С добрым утром!» на телеканале ТДК (2003—2009)
 Режиссер интерактивного прямого эфира канала ТДК (2007—2010)
 Ведущий передачи «Шоу рекордов Гиннесса» на ДТВ (2006—2008)
 Ведущий передачи «Солнечное утро» на телеканале Доверие (2011)

Чтец аудиокниг 
 «Звездная тень» С.Лукьяненко;
 «Геном» С.Лукьяненко;
 «Желток яйца» В.Аксёнов;
 «Тайм-аут» В.Шендерович;
 «Как относиться к себе и к людям, или Практическая психология на каждый день» Н.Козлов.

Режиссёр и автор фильмов для проекта #ЖИТЬ 

С 2016 года сотрудничает с проектом #ЖИТЬ в качестве сценариста и режиссера-постановщика. В декабре 2016 вышел первый короткометражный фильм «Все, что важно — рядом с тобой!». Всего к настоящему времени снято 15 фильмов.
 1. «Все, что важно — рядом с тобой!»
 2. «Они живы, пока мы их помним!»
 3. «Ваше решение может быть чьей-то мечтой!»
 4. «Сокровище времен блокады»
 5. «Жить — это никогда не терять надежду»
 6. «Пусть это будет не зря»
 7. «Материнская любовь не стареет»
 8. «Вы — главные волшебники для ваших детей»
 9. «Новый год может исправить наши ошибки»
 10. «Прощать — значит жить»
 11. «Воспитание мужества»
 12. «Добавьте чудес в жизнь ваших Принцесс!»
 13. «День России»
 14. «Чудеса вы можете творить сами!»
 15. «Мы нужны близким, поэтому должны жить»

Жюри фестивалей 
 Председатель жюри в течение пяти лет ежегодного Международного фестиваля детских и юношеских русскоязычных театров США и Канады, Вашингтон, (2013 г. — 2017 г.);
 Член жюри 20-го международного театрального конкурса «Роза Ветров» при поддержке Правительства Москвы, Фонда «Русский Мир» и Министерства культуры РФ, Москва, (2014);
 Член жюри европейского театрального фестиваля «Szenarium», (2017, 2018);
 Председатель жюри театрального фестиваля «Театральная вольница», Ростов на Дону, (2018);
 Председатель жюри театрального фестиваля «Успешные каникулы», Астрахань, (2019);
 Член жюри Международного кинофестиваля в Орландо, США, (2020);
 Член жюри Международного фестиваля социальной рекламы «ЛАЙМ», проводимого ВШЭ, Москва, (2020, 2022).

Фильмография 

! Режиссер. Компания

Награды 
 Гран-при VIII фестиваля социальной рекламы «ЛАЙМ», проводимого ВШЭ, за фильм «Они живы, пока мы их помним!», Москва, (2018);
 Фильм «Они живы, пока мы их помним!» включен в коллекцию лучших промо-роликов Первого канала, Москва, (2018);
 Победитель в номинации «Видеореклама» фестиваля социальной рекламы «ЛАЙМ», проводимого ВШЭ, за фильм «Сокровище времен блокады», Москва (2018);
 Призовое место в номинации «Видеореклама» фестиваля социальной рекламы «ЛАЙМ», проводимого ВШЭ, за фильм «Все, что важно — рядом с тобой!», Москва (2018);
 Почетный приз Международного фестиваля военного кино им. Озерова (МФВК им. Озерова) за фильм «Они живы, пока мы их помним!», Тула (2018);
 Серебряный призер премии HR-БРЕНД 2010 (номинация «МИР») — самой престижной российской награды в сфере работы с персоналом, за проект «Конкурс французской песни» Росбанка, Москва, (2010);
 «Лучший кадровый проект по развитию и формированию корпоративной культуры» конкурса «Лучший кадровый проект» за фильм-спектакль «1001 ночь» банка «ДельтаКредит», Санкт-Петербург, (2012 г.);
 Грамота представительства Россотрудничества в США и Российского культурного центра в Вашингтоне за вклад в организацию и проведение V Международного фестиваля детских и юношеских русскоязычных театров, Вашингтон, США, (2015).
 Малый приз фестиваля военного кино им. Озерова (МФВК им. Озерова) от Российского союза ветеранов за фильм «Пусть это будет не зря!», Тула (2019);
 Фильм «Они живы, пока мы их помним!» включен в сборник «Десять лучших роликов десятилетия страны 2010—2019», составляемого Российской Академией рекламы, Москва, (2019);
 Почетный приз «Spirit of the Peace» Международного кинофестиваля в Орландо, США, (2020);

Примечания

Ссылки 
 Олег Голуб — герой ток-шоу «ЛАЙМхак» Фестиваля социальной рекламы и коммуникаций «LIME» 
 Интервью и репортаж об опере «СЛОНЕНОК» Эстонского телевидения
 Комсомольская правда  о победителях фестиваля социальной рекламы"
 «Режиссер: игра в русскоязычных театрах открывает для детей российское информационное поле» Интервью информационному агентству ТАСС
 "В Вашингтоне прошел гала-концерт участников и гостей фестиваля «Мы говорим по-русски» Статья информационного агентства ТАСС
 «В США проходит фестиваль детских русскоязычных театров» Статья информационного агентства ТАСС
 Интервью артиста мюзикла «Норд-Ост» Олега Голуба сайту Форума
 Олег Голуб на сайте kinomania.ru
 Олег Голуб на сайте ruskino.ru
 Олег Голуб в базе данных актёров российского мюзикла
 Российский культурный центр в Вашингтоне о неделе русского языка
 Страница Facebook режиссера Олега Голуба
 «Актер мюзикла „Норд-Ост“ покорил Сеть роликом о Дне Победы». Статья новостного интернет-издания Ридус
Телеведущие Первого канала
Выпускники Уральского государственного университета
Выпускники факультета музыкального театра ГИТИСа